Облещук - фамилия:

 Облещук, Андрей — украинский спортивный журналист.
 Облещук, Василий Корнелиевич (род. 1958) — украинский полковник милиции, начальник Тернопольского областного УВД.
 Облещук, Галина Ярославовна (род. 1989) — украинская спортсменка-легкоатлетка.

См. также 
 Олещук